Blodig ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Blodig (* 1987), deutscher Handballspieler
 Hermann Blodig (1822–1905), österreichischer Jurist, Ökonom und Hochschullehrer
 Hermann Blodig jun. (* 1865), österreichischer Jurist 
 Karl Blodig (1859–1956), österreichischer Bergsteiger, Augenarzt und Publizist
 Karl Blodig sen. (1820–1891), österreichischer Augenarzt, Rektor und Landtagsabgeordneter
 Kerstin Blodig, deutsche Folkmusikerin